Rohde se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Klaus Rohde
 Manfred Rohde
 Michael Rohde